Вита́лий Васи́льевич Пономарёв (11 июня 1939, Карачев, СССР — 17 декабря 2020, Липецк, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1991).

Биография 
Виталий Пономарёв родился 11 июня 1939 года в городе Карачеве Брянской области в семье военнослужащего. 

В 1957 году поступил в театральную студию при Воронежском драматическом театре, среди его преподавателей был Фирс Ефимович Шишигин. После окончания студии некоторое время работал в Калмыкии. 

С 1962 года работал в Липецке, сначала на сцене Липецкого театра драмы имени Л. Н. Толстого, а с 2000 года — в Липецком драматическом театре на Соколе.

Умер 17 декабря 2020 года в Липецке.

Творчество

Роли в театре 
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен — Карлсон
 «Иосиф Швейк Франца против Иосифа» Ярослава Гашека — Иосиф Швейк
 «На бойком месте» А. Н. Островского — Бессуднов
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шмага
 «Лебединая песня» по мотивам произведений А. П. Чехова и А. Н. Островского — Василий Васильевич Светловидов'
 «Страсти по Платонову» А. П. Чехова — Глагольев-старший «На чужбине» А. П. Чехова — Камышева «Ханума» А. Цагарели — Тимоте «Чума на оба ваши дома» Григория Горина — Герцог Вероны «№ 13» Рея Куни — Управляющий «Бабий бунт» Евгения Птичкина по рассказам М. Шолохова — Дед Захар Фильмография 
 1977 — Белый Бим Чёрное ухо — прохожий 2001 — Лиса Алиса
 2003 — Русские бабы
 2006 — Парижане — Селиванов Семья 
Сыновья:
 Олег Витальевич Пономарёв, заслуженный артист России (2007), художественный руководитель Липецкого театра кукол. 
 Сергей Витальевич Пономарёв, театральный художник.

 Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1980),
 Народный артист РСФСР (1991),
 Орден Дружбы (2005),
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2016) — за заслуги в развитии культуры, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность'',
 Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком»,
 Медаль «Во славу Липецкой Области».

Примечания 

Актёры и актрисы Липецкого государственного театра драмы имени Л. Н. Толстого